Een verkeersweg:
 N121 (België)
 N121 (Frankrijk)
 N-121 (Spanje)
 N-121a (Spanje)
 N-121b (Spanje)
 N-121c (Spanje)
 N121 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing